Темешешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Севиршин.
 Темешешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Белешть.
 Темешешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Зам.
 Темешешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Арініш.